Calculator — компьютерная программа, выполняющая действия калькулятора. Разработана Apple Inc.. Калькулятор может иметь вид простого, инженерного и для программистов.

С помощью программы Calculator можно преобразовать единицы измерения (например — мили в километры) и конвертировать валютные значения (например — доллар США в Евро).

В операционной системе Apple iOS используется упрощённая версия калькулятора. Программа также поддерживает акселерометр, позволяя переключаться между простым и инженерным видом с помощью поворота экрана.

Альтернативы 

Numeric Notes () — позволяет хранить вычисления в виде заметок и редактировать содержимое как обычный текст.

Soulver  — позволяет смешивать текст и вычисления произвольно. Поддерживает перевод между системами исчисления.

Примечания 

Программное обеспечение Apple